Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 wurde am 9. und 10. August 2005 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Weltmeister wurde der US-amerikanische Olympiazweite von 2004 Bryan Clay.
Er gewann vor dem aktuellen Olympiasieger, Olympiazweiten von 2000, Vizeweltmeister von 2003, amtierenden Europameister und Weltrekordinhaber Roman Šebrle aus Tschechien.
Bronze ging an den Ungarn Attila Zsivoczky.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es gab einen Kontinentalrekord zu verzeichnen:
 8023 P (Afrikarekord) – Hamdi Dhouibi, Tunesien

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
9./10. August 2005

Video 
 2005 World Championship Decathlon, youtube.com, abgerufen am 5. Oktober 2020

Weblinks 
 10th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 5. Oktober 2020
 Men Decathlon Athletics X World Championship 2005 Helsinki (FIN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 5. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Helsinki 2005, S. 211 (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 5. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Helsinki